Bournea peut faire référence à :

 Bournea, un genre de plantes de la famille des Gesneriaceae
 Bournea, nom poitevin de Bourneau, une commune française de la Vendée.

Voir aussi 
 Actinodaphne bourneae
 Plectranthus bourneae